Topònims:
 L'Àliga (Aiguamúrcia), muntanya entre els municipis d'Aiguamúrcia (Alt Camp), Pontons i Torrelles de Foix (Alt Penedès) i el Montmell (Baix Penedès)
 L'Àliga (el Pinell de Brai), muntanya del municipi del Pinell de Brai (Terra Alta)
 L'Àliga (Pontons), muntanya entre els municipis de Pontons i Torrelles de Foix (Alt Penedès)
 Moleta de l'Àliga, muntanya del municipi de Roquetes a la comarca de la Baix Ebre 
 Penya de l'Àliga, muntanya entre els municipis de Corbera de Llobregat i de Pallejà (Baix Llobregat)
 Penyes de l'Àliga, muntanya de Begues a la comarca del Baix Llobregat 
 Pic de l'Àliga (Llavorsí), muntanya del municipi de Llavorsí a la comarca del Pallars Sobirà 
 Pic de l'Àliga (Queralbs), muntanya del municipi de Queralbs a la comarca del Ripollès 
 Refugi Niu de l'Àliga, refugi de muntanya situat al cim de la Tosa d'Alp, dins el terme municipal de La Molina (Cerdanya) 
 Serra de l'Àliga, serra entre els municipis d'Algerri, Castelló de Farfanya i Os de Balaguer a la comarca del Noguera 
 Serra de la Torre de l'Àliga, serra al municipi d'Artesa de Segre a la comarca de la Noguera 
 Tossalet de l'Àliga, muntanya del municipi de Puiggròs a la comarca de les Garrigues 
 Turó de l'Àliga, muntanya del municipi de la Guingueta d'Àneu a la comarca del Pallars Sobirà 
 La Volada de l'Àliga, rocam de Castellcir (Moianès)
 Esdeveniments:
 L'Àliga de Tàrrega, cercavila de La Mercè 
 Àliga de Solsona
 Àliga de Berga
 Miscel·lània:
 Nebulosa de l'Àliga, cúmul obert en la constel·lació Serp 
 Orde de l'Àliga Alemanya, condecoració alemanya creada per honorar personalitats estrangeres
 Orde de l'Àliga Blanca, màxima condecoració polonesa atorgada tant a civils com a militars 
 L'Àliga roja, sarsuela en amb llibret de Víctor Mora i Alzinelles i música de Rafael Martínez Valls 
 L'àliga i el falcó, pel·lícula estatunidenca dirigida per Stuart Walker estrenada el 1933